Андрей Озеров:
 Озеров, Андрей Александрович (род. 1966) — российский политик.
 Озеров, Андрей Леонидович (род. 1955) — российский энтомолог, специалист по двукрылым
 Озеров, Андрей Сергеевич (1845—1897) — российский военный деятель.